Champfleury (Aube), een gemeente in het Franse departement Aube
Champfleury (Marne), een gemeente in het Franse departement Marne
Jules Champfleury, Jules François Felix Fleury-Husson, een Frans kunstcriticus en schrijver